Коаста-Маре () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Бунешть.
 Коаста-Маре () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Ричу.